Desa Campor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Campor (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 113,11), Jawa Timur, 
 Desa Campor (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 113,39), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar